Jamaica földrajza
Települések listái országok szerint